The Beloved Rogue (The Vagabond Lover) – film del 1927 diretto da Alan Crosland
The Vagabond Lover – film del 1929 diretto da Marshall Neilan
The Vagabond Lover – film del 1972 diretto da Fred Galang